A competição de luta Greco-romana até 66 kg masculino nos Jogos Olímpicos de 2016 decorreu a 16 de agosto na Arena Carioca 2, no Rio de Janeiro.

Medalhistas 
O sérvio Davor Štefanek ganhou a Mihran Harutyunyan (Arménia) na final para conquistar o ouro. Nas disputas pelo bronze levaram a melhor Shmagi Bolkvadze, da Geórgia, e o azeri Rasul Chunayev.

Resultados 
Estes foram os resultados da competição:

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final 

Greco romana 66 kg masculino